Marco Corner (1285-1368), doge della Repubblica di Venezia (1365-1368)
Marco Corner (1406-1479), patrizio veneziano, pronipote del precedente e padre di Caterina Cornaro o Corner, regina di Cipro
Marco Corner (1482-1524), cardinale, vescovo di Padova (1517-1524), nipote del precedente
Marco Corner, arcivescovo di Spalato (1537-1566)
Marco Corner (1557-1625), vescovo di Padova (1594-1625)
Marco Giuseppe Corner (1727-1779), vescovo di Torcello (1759-1767) e di Vicenza (1767-1779)